A 25 125-ös számú mellékút egy rövid, bő két és fél kilométeres, öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 
A 26-os útból ágazik ki, annak 42. kilométere közelében, Serényfalva területén, dél felé; ugyanott indul ki az ellenkező irányba a 2601-es út. Pogonyipuszta megállóhely mellett, annak keleti végében keresztezi a Miskolc–Bánréve–Ózd-vasútvonalat, itt átlép Serénypusztáról Hét település területére, annak is Pogonypuszta-Soldostelep településrészére. A községrész déli részét elérve keresztezi a Kelemér-patakot, majd tovább halad Hét község történelmi falurészének eléréséig. Ott keletnek fordul, majd a falu végén egy kicsit még tovább húzódik északkelet felé is. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint pontosan 2,7 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25125